Mu'a – città di Tonga
 Mu'a – distretto di Wallis e Futuna